Желудево — название населённых пунктов в России:

 Желудево — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Желудево — село в Шиловском районе Рязанской области.

См. также 
 Желудьево
 Желудово